London Bridge může znamenat:

London Bridge – most přes řeku Temži v Londýně
London Bridge – stanice londýnského metra na lince Jubilee Line
London Bridge – píseň americké zpěvačky Fergie